Giovanni Battista Agucchi (1570-1632) – diplomatico pontificio, vescovo cattolico e scrittore
 Girolamo Agucchi (1554-1605) – cardinale
 Alessandro Agucchi Legnani (1774-1853) – politico napoleonico